Laucha kan syfta på:

Tyskland 

 Laucha (Saale) – en biflod till Saale i Sachsen-Anhalt, 
 Laucha (Hörsel) – en biflod till Hörsel i Thüringen, 
 Laucha an der Unstrut – 
 Laucha, Hörsel – ort, Hörsel, Thüringen,